Фортуна лига 2017/2018 — 25-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начался 28 июля 2017 и закончился 26 мая 2018 года, принимали участие 16 клубов. По итогам чемпионата, путёвку в Первую лигу завоевали «Опава» и «Пршибрам».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Официальный сайт Второй лиги

2017/2018
Спорт в Чехии в 2017 году
Спорт в Чехии в 2018 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018